

Personne 

 Eugene Nida, linguiste et traducteur de la Bible

Prénom 

 Nida, prénom féminin [originaire de mésopotamie] signifiant l'appel, la clameur.
 Nida, prénom féminin néerlandais.

Toponyme 

 Nida, rivière de Pologne, affluent de la Vistule.
 Nida, localité de la voïvodie de Sainte-Croix.

 Nida, station balnéaire de Lituanie.

Industrie 

 NIDA, acronyme désignant une structure en forme de nids d'abeilles.

Voir aussi 

 Nidda, rivière d'Allemagne, affluent du Main
 , parti politique néerlandais
 Niddah

Homonymie de toponyme